Edgar Palacios puede hacer referencia a:

Edgar Palacios, un pastor salvadoreño.
Edgar Palacios, un músico ecuatoriano.